Rum Key kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Rum Cay Island, ö,

USA 

 Rum Key (ö i USA), Maine, Hancock County, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade USAförgreningar